La quatrième dimension ou les quarante impératifs de la révolution est un roman sous forme de cadavre exquis de Bruno Massé et Lydia Roy-Simard. Publié en 2008 par le Comité de la fin du monde et réédité en 2009 via  LuluPress.

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel

Références 

Mouvement gothique
Écrivain libertaire